De gemeente Blaricum heeft 74 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Blaricum.

|}

Bouwwerk in Blaricum
Blaricum
Blaricum